Lindhé är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Håkan Lindhé
 Ivan Lindhé
 Wilma Lindhé

Se även 
 Lindhe
 Curt Lindhè

Svenska efternamn